Torres Tibagy  é um bairro da cidade de Guarulhos localizado na zona oeste da cidade, faz divisa com os distritos da Vila Galvão, Picanço e Tranquilidade.

O distrito é cortado pelo anel viário da cidade que liga a Vila Galvão ao Parque Cecap, onde também esta sendo construído o corredor de ônibus que ligará ao bairro paulistano do Tucuruvi até o distrito do Taboão em Guarulhos onde irá beneficiar mais de 100 mil pessoas por dia e terá no total cerca de 20 km de extensão.

O distrito é composto por 22 bairros:

Jardim Aida
Jardim Aliança
Jardim Artidoro
Jardim da Figueira
Jardim Imperador
Jardim Novo Ipanema
Jardim São Luis
Jardim Santa Gema
Jardim Santa Stella
Parque Santo Antônio
Vila Aliança
Vila Fanny
Vila Harmonia
Vila Leda
Vila Maranduba
Vila Maria Luiza
Vila Santa Terezinha
Vila São Judas Tadeu
Vila São Ricardo
Vila Silveira
Vila Tibagy
Vila Yaya

É um distrito totalmente residencial e em 2010 tinha uma população total de 20.019 habitantes e 7.018 domicílios.

O distrito já teve uma estação de trem chamada Torres Tibagi e que fazia parte da Tramway da Cantareira, a estação foi inaugurada em 25 de maio de 1931 e foi desativada em 1965 junto com toda a ferrovia.

Bairros de Guarulhos